Lo sparviero (Big Executive) – film diretto da Erle C. Kenton (1933)
Lo sparviero (L'alpagueur) – film diretto da Philippe Labro (1976)

Pagine correlate 
Sparviero (disambigua)